Математическая олимпиада — это предметная олимпиада между учащимися школы (иногда — студентами вузов) по решению нестандартных математических задач.
При организации олимпиады ставится задача не только выявления сильных учеников, но и создания общей атмосферы праздника математики, развития интереса к решению задач и самостоятельности мышления.

История 
Первая математическая олимпиада состоялась в 1894 году в Австро-Венгрии.(см. информацию в AoPS)

В Советском Союзе первые олимпиады состоялись:
 в 1933 году в Тбилиси (первое в СССР математическое соревнование школьников),
 в 1934 году в Ленинграде (первая в СССР официальная городская математическая олимпиада),
 в 1935 году в Москве.
Первые олимпиады, в которых соревновались школьники из разных городов СССР, начали проводиться уже в 1950-е годы.

Олимпиадные задачи 

В отличие от типовых учебных примеров и упражнений, «олимпиадные» задачи не имеют общего алгоритма решения.
Каждая такая задача уникальна и требует применения новых идей для решения, но не специальных знаний, то есть для её решения достаточно знания обычной школьной программы.

Призовые места 
Обычно в олимпиадах бывает несколько призовых мест (например, 5 первых, 15 вторых, 25 третьих).
Получение призового места на престижной олимпиаде дает преимущества при поступлении в ВУЗ и является хорошим показателем развития математических навыков учащегося.

Этапы математических олимпиад 
 Школьный
 Районный
 Городской
 Региональный
 Государственный
 Международный

См. также 
 Матбой
 Всероссийская олимпиада школьников по математике
 Санкт-Петербургская математическая олимпиада
 Московская математическая олимпиада
 Всеукраинская математическая олимпиада
 Международная математическая олимпиада
 Открытая олимпиада Белорусско-Российского университета по математике
 Европейская математическая олимпиада среди девочек

Ссылки 
 Коллекция олимпиадных задач
 Математические олимпиады и олимпиадные задачи
 Турнир городов
 Олимпиады для школьников.
 Олимпиады в Беларуси 
 Интернет-олимпиады в сфере профессионального образования
 Подготовка к олимпиадам
 Екимова М. А., Кукин Г. П. Задачи на разрезание. (Из опыта Омской математ. олимпиады) — М.: МЦНМО, 2002. — 120 с. — Серия: «Секреты преподавания математики». — ISBN 5-94057-051-8.